Мег () — особове жіноче ім'я, зменшувальна форма імен Маргарита, Меган, Мегумі (яп.).

Відомі носії:
 Мег Вітмен (; 1956) — американська бізнес-леді і активіст Республіканської партії.
 Мег Кебот (; 1967) — американська письменниця.
 Мег Лефов (; ?) — американська сценаристка.
 Мег Раян (; 1961) — американська акторка, продюсер.
  (; 1965) — американська танцюристка і хореограф.
  (, уроджена Маргарет Чан, ; 1960) — американська акторка, танцюристка і письменниця.
 Мег Уррі (; ?) — американська жінка-астрофізик.
 Мег Фостер (; 1948) — американська акторка.

Див. також 
 Мег (фільм)